53-я параллель северной широты — широта, которая равна 53 градусов севернее экватора Земли. Она пересекает Европу, Азию, Тихий океан, Северную Америку и Атлантический океан.

На этой широте Солнце видно в течение 16 часов, 56 минуты в течение летнего солнцестояния и 7 часов, 34 минуты во время зимнего солнцестояния.

По всему миру 

Начиная с Нулевого меридиана и направляясь на восток, 53-я параллель северной широты проходит через:

{| class="wikitable plainrowheaders" style="width: 67%;"
! scope="col" width="125" | Координаты
! scope="col" | Страна, территория или море
! scope="col" | Заметки
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Англия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Северное море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Ваттовое море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| 
|-
| 
! scope="row" |  
| Нижняя Саксония
|-
| 
! scope="row" | 
| Западно-Поморское воеводство
|-
| 
! scope="row" | 
| Гродненская область
|-
| 
! scope="row" | 
| Брянская, Орловская, Липецкая, Тульская, Тамбовская,Пензенская, Ульяновская, Самарская, Оренбургская области, Башкирия, Челябинская область
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 10 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Челябинская область. Около 7 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 12 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Челябинская область. Около 18 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Около 4 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Челябинская область. Около 15 км
|-
| 
! scope="row" | 
| Костанайская область
|-
| 
! scope="row" | 
| Алтайский край, Кемеровская область, Хакасия, Красноярский край, Тыва, Бурятия,Иркутская область,Байкал,  Бурятия,Забайкальский край
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Внутренняя Монголия  Хэйлунцзян
|-
| 
! scope="row" | 
| Амурская область,Хабаровский край
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Татарский пролив
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
| 
! scope="row" |  
| Сахалин
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Охотское море
| style="background:#b0e0e6;" |  
|-
| 
! scope="row" |  
| Камчатка
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Берингово море
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Берингово море
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Аляска
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Тихий океан
| style="background:#b0e0e6;" | 
|-
| 
! scope="row" | 
| Британская Колумбия
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Хекате
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Британская Колумбия Альберта Саскачеван Манитоба Онтарио Нунавут
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Джеймс
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Квебек Ньюфаундленд и Лабрадор
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Атлантический океан
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Ирландское море
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign="top"
| 
! scope="row" | 
| Уэльс Англия
|-
|}

См. также 
 52-я параллель северной широты
 54-я параллель северной широты

Примечания 

Широта